Kdor ima putiko in mora paziti na vnos protinov v svoje telo, potrebuje natančen pregled, koliko protina vsebujejo posamezna živila. Pomembno bi bilo tudi vedeti koliko sečne kisline bo proizvedeno iz tega. V tej tabeli boste imeli pregled nad najpogostejšimi živili, vsebnostjo sečne kisline in hranilno vrednostjo.

Kdor hoče preračunati sam:

1 mg Sečne kisline = 0,42 mg Protina

1 mg Protina = 2,4 mg Sečne kisline

Prehrana